Z189 (189-я судостроительная компания) — государственная верфь во Вьетнаме, управляемая Министерством обороны.

Верфь была основана в 1989 году в районе Хайан, Хайфон.

История 
До января 1989 года Z189 была известна как Xưởng 10B (Цех 10B) и был частью Третьего военного округа.

Проекты 
 MSSARS 9316 — судно-спасатель подводных лодок
 DN 2000 — судно береговой охраны Вьетнама
 VCM-01 — собственная версия российского противокорабельного ракетного комплекса «Уран-Э»
 K122 — серия транспортно-логистических судов (HQ-571 и госпитальное судно HQ-561)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Судостроительные предприятия Вьетнама